Am Stein heißen folgende geographische Objekte:

Am Stein (Gemeinde Kirchberg), Siedlung in Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
Am Stein (Gemeinde Lochau), Siedlung in Lochau, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
Am Stein bei Elm, Naturschutzgebiet in Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis in Hessen
Am Stein (Dachstein), Flur um Dachstein, Oberösterreich, siehe Dachsteinmassiv #Topografie
Am Stein (Berg), 933 m hoher Berg am Kochelsee, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:

 Amstein
 Auf dem Stein